Lose My Mind – singolo dei The Wanted del 2010
Lose My Mind – singolo di Young Jeezy del 2010
Lose My Mind – singolo di Brennan Heart del 2012
Lose My Mind – singolo di Dean Lewis del 2017